Уян (Иркутская область) — село в Иркутской области (Россия).
 Уян (Китай) — уезд городского округа Лохэ провинции Хэнань (КНР).
 Уян (приток Киренги) — река в Иркутской области.
 Уян (приток Учура) — река в Хабаровском крае.